Проверка снаряжения перед погружением (англ. pre-dive equipment check)— набор процедур, предназначенных для проверки исправности и комплектности снаряжения для подводного плавания.

Проверка аквалангов 
Проверка аппаратов открытого цикла включает в себя несколько этапов.
 При сборке оборудования:
 Проверку на утечку газа:
 Проверить соединения на слух на предмет утечки газов.
 Проверку BCD:
 Проверка клапана поддува жилета — надуть жилет до срабатывания аварийного клапана (клапанов);
 Проверка клапана стравливания — кратковременно нажать на кнопку, воздух должен начать выходить из жилета;
 Проверка клапанов ручного стравливания — для профилактики залипания клапанов.
 Для двухкамерных компенсаторов указанная процедура производится сначала для резервной камеры (инфлятор справа), затем для основной (инфлятор слева).
 Проверка дыхательного оборудования:
 «Понюхать» воздух из регулятора на наличие посторонних запахов (гари, резины, выхлопных газов);
 Подышать из каждого лёгочного автомата;
 Кратковременно нажать на каждом из лёгочных автоматов кнопку принудительной подачи газа;
 Проверить «0» манометра, для чего открыть вентиль баллона, затем закрыть вентиль и стравить газ из регулятора. Стрелка манометра должна вернуться на «О». В противном случае необходимо вносить поправку в показания прибора.
 Проследить за показаниями манометра на предмет зависания стрелки и верности показаний.
 Перед входом в воду:
 Поддуть жилет.
 Подышать из основного лёгочного автомата, при этом контролируя стрелку манометра. В случае закрытого баллона показания на манометре будут быстро уменьшаться.
 Непосредственно после входа в воду:
 Проверить наличие и расположение основного и дополнительного оборудования, см. раздел «проверка остального снаряжения».
 На глубине 2-3 метра:
 Проверить оборудование на утечку газов. Обычно производится друг у друга партнёрами по погружению.
 Приоткрыть вентили стейджей во избежание их закусывания на глубине.

Проверка ребризеров 
Процедуры проверки ребризеров во многом схожи с аналогичными действиями по отношению к аквалангам, однако есть и принципиальные отличия.

В частности, помимо проверки клапанов компенсатора, необходимо провести тесты на утечки при избыточном давлении и разрежении в контуре противолёгкое-шланги-загубник.

Проверка остального снаряжения 
 Перед входом в воду: убедиться в том, что грузовой ремень и/или грузовые карманы закреплены, в них имеется достаточное количество груза, маска надета, на ноги надеты ласты, баллон открыт.
 После входа в воду: убедиться в том, что всё оборудование и снаряжение на месте, не свалилось и не отцепилось. По требованиям ANDI после входа в воду партнёры должны по очереди рассказать друг другу об имеющемся у них снаряжении и запасе газов, одновременно проверяя их наличие у себя. Например: «За спиной — двенадцатилитровый баллон с воздухом, давление 180 атмосфер, максимальная рабочая глубина — 46 метров; на боку — стейдж объёмом пять литров, содержащий 49 % найтрокс, давление 200 атмосфер, максимальная рабочая глубина — 21 метр; нож на левой ноге; фонарь закреплён на правой лямке компенсатора; запасная маска в кармане на правом боку; буй на поясном D-кольце справа; катушка — на поясном D-кольце слева».
 На глубине 2-3 метра: проверить у напарника расположение застёжек на компенсаторах плавучести, лёгочных автоматов, манометров, надёжное прилегание грузовых поясов, крепление и расположение дополнительного оборудования.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дайвинг